Uomini in bianco (Men in White) – film del 1934 diretto da Richard Boleslavsky (Richard Boleslawski)
Uomini in bianco (Les Hommes en blanc) – film del 1955 diretto da Ralph Habib